Klefisch ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Klefisch (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Theodor Klefisch (1877–1951), deutscher Anwalt, Strafverteidiger und Verteidiger im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher
 Walter Klefisch (1910–2006), deutscher Pianist und Komponist

Siehe auch:
 Kommissar Klefisch
 Kleefisch